

Ім'я 
 Лазар з Віфанії
 Лазар (Швець)
 Лазар (Баранович)
 Святий Лазар Чудотворець

Прізвище 
 Василь Лазар (1954) — український політик, голова Мукачівської районної державної адміністрації (2003 — 2005, 2010).
 Георге Лазар (1779 — 1821) — румунський громадський діяч.
 Данило Лазар (1989) — український футболіст, захисник.
 Дєрдь Лазар (1924 — 2014) — угорський політик, голова Ради міністрів Угорської Народної Республіки (1975 — 1987).
 Дьюла Лазар (1911 — 1983) — угорський футболіст, півзахисник.
 Кертіс Лазар (1995) — канадський хокеїст, нападник.
 Мілен Лазар (1987) — французька плавчиня, олімпійська медалістка.